

Santarém est une municipalité de l'État du Pará
 Santarém est une municipalité de l'État de la Paraíba
 Santarém Novo est une municipalité de l'État du Pará

Santarém est une ville du Portugal
 Le santarém est un fromage portugais

Homonymie de toponyme